Paul Walsh (1937–2014) – amerykański biskup katolicki
 Paul Walsh (ur. 1962) – angielski piłkarz